Summerville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Summerville (Alabama)
 Summerville (Arkansas)
 Summerville (Colorado)
 Summerville (Georgia)
 Summerville (Illinois)
 Summerville (Kalifornien)
 Summerville (Louisiana)
 Summerville (Oregon)
 Summerville (Pennsylvania)
 Summerville (South Carolina)
 Summerville (South Dakota)
 Summerville (Texas)

Personen:
 Crysencio Summerville (* 2001), niederländischer Fußballspieler
 Donald Dean Summerville (1915–1963), 53. Bürgermeister von Toronto
 Slim Summerville (1892–1946), US-amerikanischer Schauspieler